Albi (Frankrijk), een stad in Frankrijk
 het middeleeuwse burggraafschap Albi
 Albi (Italië), een gemeente in de Italiaanse provincie Catanzaro
 Albi (Sibiu), een plaats in het Roemeense district Sibiu